Gouvernement Tymochenko peut faire référence au :
 Premier gouvernement Ioulia Tymochenko, du 4 février au  ;
 Second gouvernement Ioulia Tymochenko, du  au .

Voir aussi 
 Ioulia Tymochenko